V означає Вендетта (фільм)
 V означає Вендетта (комікс)

Див. також 
 Вендетта